Império Francês pode se referir a:
Primeiro Império Francês, instituído por Napoleão Bonaparte
Segundo Império Francês
Império colonial francês

Desambiguação